Ilpalazzo o Il Palazzo es un personaje ficticio del manga y serie de anime Excel Saga. Es el líder de la organización Across, que busca conquistar el mundo. Su nombre proviene del italiano, que se traduce como "El Edificio" y es el nombre de un hotel en Tokio.

Il Palazzo es un hombre alto con el cabello largo y blanco. Tiene varias similitudes con el personaje de Las Guerreras Mágicas, Zagato; y con Kagato de Tenchi Muyō!.

Señor Ilpalazzo, como es conocido por sus subordinadas, es el líder de Across - la Organización para la Promoción de los [Supremos e Ideológicos] Ideales [sobre la Tierra] - una organización que busca la conquista mundial. Él cree que el mundo está corrupto, y busca conquistarlo para "salvar a las masas ignorantes" de ellos. En esta tarea, él tiene la "ayuda" de Excel, Hyatt, de quien parecer estar atraído; y más adelante de Elgala.  

Il Palazzo es un viejo rival de Kabapu, quien es el jefe del Departamento de Seguridad de la Ciudad de Fukuoka (o ciudad F en el anime). Las razones de su rivalidad es desconocida, pero probablemente se deba a sus diferencias de cómo ellos ven la naturaleza del mundo: En el volumen nueve del manga, al oír el eslogan de Across - "El mundo está corrupto!" - Kabapu reacciona apresuradamente y decididamente dice, "está confundido, no corrupto". 
  
Hasta donde puede leerse en el manga, Ilpalazzo y sus subordinadas (Excel, Hyatt y Elgala) son las únicas personas que integran Across, y esto es cómo las cosas aparecen en la mayoría del anime. Sin embargo, en el anime, en el episodio dos Il Palazzo llama a Hyatt los "refuerzos de la oficina principal", pero no se deja ver hasta el episodio veintiuno, cuando Key entrega órdenes de esa oficina a Ilpalazzo. En el episodio veinticuatro, una conversación telefónica de Il Palazzo con él revela que Ese Hombre es su superior, y Ese Hombre hace mención de un cuerpo llamado "Los seis de Across". De esto se puede inferir que Ilpalazzo es el líder de la división de Fukuoka o división de Japón de Across.

Referencias 

Personajes de Excel Saga
Villanos ficticios

en:Il Palazzo